No, No, Nanette (musical), composto em 1919 por Irving Caesar, Otto Harbach e Vincent Youmans
 No, No, Nanette (1930)
 No, No, Nanette (1940)